Pieth ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Pieth (1874–1953), Schweizer Historiker
 Mark Pieth (* 1953), Schweizer Rechtswissenschaftler und Antikorruptionsexperte
 Willy Pieth (1883–1934), deutscher Bibliothekar und Politiker

Siehe auch:
 Piet